Аль-Малик аль-Афдаль Наджм ад-Ди́н Айю́б ибн Ша́ди ибн Марава́н (; умер ) — курдский военачальник и политический деятель из Двина (Армения). Основатель династии Айюбидов и отец Салах ад-Дина.

Биография 
Айюб был сын Марвана и братом Ширкуха. Его семья принадлежала к династии Раввадидов. По мнению Владимира Минорского слово «Раввадия» могло иметь арабские корни, а сама династия возможно имела арабское происхождениея. После свержения в 1130 г. династии Шаддадидов отец Айюба перевез семью сначала в Багдад, а затем в Тикрит, где он был назначен губернатором. После смерти отца Айюб стал его преемником на посту губернатора в Тикрите.

Смерть 
Пострадал в результате падения с лошади 31 июля, и умер 9 августа 1173 года. Его смерть усилила противостояние Салах ад-Дина и Нур ад-Дина. Последний готовился напасть на Иерусалимское королевство, но Салах ад-Дин оставил его в этой кампании и вернулся в Каир по причине смерти отца.

Дети 
 Нур ад-Даула Шахин-шах (ум. 1148)
 Шамс ад-Даула Туран-шах (ум. 1180)
 Салах ад-Дин Юсуф (1137—1193)
 Сайф ад-Дин Ахмад (1145—1218)
 Сайф аль-Ислам Тугтегин (ум. 1197)
 Тадж аль-Мулук Бури (1163—1183)
 Ситт аш-Шам Фатима Хатун (ум. 1220)
 Рабийа Хатун (ум. 1246)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Военачальники Средневековья
Противники крестоносцев
Персоналии ислама по алфавиту
Айюбиды
Погибшие в результате падения с лошади